Příjmení Jacobsen používá vícero osob:

 Anders Jacobsen (* 1985) – norský skokan na lyžích
 Arne Jacobsen (1902–1971) – dánský architekt a designér
 Astrid Jacobsenová (* 1987) – norská běžkyně na lyžích
 Jens Peter Jacobsen (1847–1885) – dánský spisovatel, básník a přírodovědec
 Pål Jacobsen (* 1956) – norský fotbalový útočník
 Roy Jacobsen (* 1954) – norský spisovatel
 Tom Jacobsen (* 1954) – norský fotbalový záložník
 Tom Rüsz Jacobsen (* 1953) – norský fotbalový brankář

Související články 
 Jakobsen

Externí odkazy